

Persone
 Zhang Yi (giocatore di calcio a 5) (4 gennaio 1973) – giocatore di calcio a 5 cinese
 Zhang Yi (stratega) (prima del 329 a.C.-309 a.C.) – stratega cinese vissuto nel periodo dei regni combattenti

Altro
 Zhangyi (Singapore) o Changi – un'area nella parte più orientale di Singapore, sede dell'aeroporto di Singapore-Changi
 20831 Zhangyi – asteroide della fascia principale